El término Robson puede referirse a:

Personas

Autores de nombres botánicos 
 E.Robson - Edward Robson 1763-1813
 K.A.Robson - Kathleen A. Robson fl. 1996
 N.Robson - Norman Keith Bonner Robson 1928-
 Robson - Stephen Robson 1741-1779

Deportistas 
 Bobby Robson
 Barry Robson
 Bryan Robson
 Robson Severino da Silva
 Robson de Souza

Productor de cine 
 Mark Robson

Accidentes geográficos 
 Monte Robson